

Дідковичі — гміна в Сім'ятицькому повіті Підляського воєводства
 Дзядковиці — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Дзядковиці — село в гміні Дідковичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства